Tschumakow (), weibliche Form Tschumakowa, ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Dmitrijewitsch Tschumakow (1948–2012), sowjetischer Fußballspieler
 Alexander Nikolajewitsch Tschumakow (* 1950), russischer Philosoph
 Alexei Georgijewitsch Tschumakow (* 1981), russischer Sänger
 Fjodor Petrowitsch Tschumakow (1823–1899), russischer Maler
 Jewgeni Michailowitsch Tschumakow (1921–1997), sowjetischer Sambo-Kämpfer und Trainer
 Michail Iwanowitsch Tschumakow (1884–1957), sowjetischer General und Pferdezüchter
 Michail Petrowitsch Tschumakow (1909–1993), sowjetischer Virologe
 Pjotr Michailowitsch Tschumakow (* 1951), russischer Molekularbiologe
 Sergei Sergejewitsch Tschumakow (* 1972), russischer Sänger
 Tamara Iwanowna Tschumakowa (1932–2016), sowjetische Sopranistin
 Wiktor Trofimowitsch Tschumakow (1932–2012), russischer Schriftsteller